Amar Dedić – calciatore bosniaco, difensore
 Arsen Dedić – cantautore croato
 Mirsad Dedić – ex calciatore bosniaco, portiere
 Rusmin Dedič – ex calciatore bosniaco naturalizzato sloveno, multiruolo
 Zlatko Dedič – ex calciatore sloveno, attaccante